1132 Hollandia – asteroide della fascia principale
 Hollandia Nova – denominazione in olandese delle prime colonie in Australia
 Rifugio Hollandia – rifugio alpino delle Alpi Bernesi collocato nel Canton Vallese
 Hollandia – dal 1910 al 1962 denominazione di Jayapura, città dell'Indonesia
 Hollandia – genere di falene della famiglia delle Noctuidae